«Мария — королева Шотландии» () — историческая драма, основанная на реальных событиях из жизни шотландской королевы Марии Стюарт.

Картина была заявлена в пяти категориях на соискание премии «Оскар», а также получила пять номинаций на премию «Золотой глобус», но не завоевала ни одной из этих наград.

Сюжет 
Драматическая история Марии Стюарт, последней католической королевы Шотландии, претендовавшей на английский престол. В результате противостояния с королевой Англии, Елизаветой Тюдор, Мария теряет свободу, а впоследствии и жизнь, взойдя на эшафот по обвинению в заговоре с целью убийства Елизаветы.

В ролях 
 Ванесса Редгрейв — Мария Стюарт, королева Шотландии
 Гленда Джексон — Елизавета Тюдор, королева Англии
 Патрик Макгуэн — Джеймс Стюарт, граф Морей, единокровный брат королевы Марии
 Ричард Деннинг — Франциск II, король Франции, первый супруг королевы Марии
 Тимоти Далтон — Генри Стюарт, лорд Дарнли, второй супруг королевы Марии
 Найджел Дэвенпорт — Джеймс Хепберн, граф Ботвелл, третий супруг королевы Марии
 Кэтрин Кат — Екатерина Медичи, первая свекровь королевы Марии
 Вернон Добчефф — Франсуа де Гиз, дядя королевы Марии
 Раф Де Ла Торр — Шарль, кардинал Лотарингский, дядя королевы Марии
 Иэн Холм — Давид Риччо, секретарь королевы Марии
 Роберт Джеймс — Джон Нокс, шотландский реформатор
 Тревор Ховард — Уильям Сесил, ближайший советник королевы Елизаветы
 Дэниел Мэсси — Роберт Дадли, граф Лестер, фаворит королевы Елизаветы
 Ричард Уорнер — Фрэнсис Уолсингем, глава шпионской сети королевы Елизаветы
 Брюс Перчис — Джеймс Дуглас, граф Мортон
 Брайан Кобурн — Джордж Гордон, граф Хантли
 Джереми Буллок — Эндрю

Номинации 
«Оскар»
 Лучшая женская роль — Ванесса Редгрейв;
 Лучшие декорации — Теренс Марш, Роберт Картрайт, Питер Хьюитт;
 Лучшие костюмы — Маргарет Фёрс;
 Лучший звук — Боб Джоунс, Джон Олдред;
 Лучший саундтрек к драматическому фильму — Джон Барри.

«Золотой глобус»
 Лучший фильм (драма);
 Лучшая женская роль — Ванесса Редгрейв;
 Лучшая женская роль — Гленда Джексон;
 Лучший сценарий — Джон Хейл;
 Лучший саундтрек — Джон Барри.

Примечания

Ссылки 

Исторические фильмы Великобритании
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы о XVI веке
Фильмы о Марии Стюарт
Смертная казнь в фильмах
Фильмы о королеве Елизавете I
Фильмы о Шотландии
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1971 года